Аппарат Зангер-Блэка — аппарат для определения мышьяка по Зангер-Блэку путём восстановления соединений мышьяка до мышьяковистого водорода, который в зависимости от количества мышьяка окрашивает бумагу или другой материал, обработанный бромидом ртути или дихлоридом ртути, от ярко-жёлтого до темно-коричневого цвета. В результате реакции мышьяковистого водорода с дихлоридом ртути образуется комплексное соединение As(HgCl)3.Hg2Cl2, дающее окрашивание.

Аппарат Зангер-Блэка состоит из:
 колбы плоскодонной обычно вместимостью 100мл
 насадки
 пестика, проходящего через резиновую пробку

Примечания 

Лабораторная посуда
Аналитическая химия